Альфер:
 Альфер, Владимир Филиппович (1927—2003) — хоккейный тренер и функционер.
 Альфер, Ральф Ашер (1921—2007) — американский физик, астроном и космолог.